

Грейт-Бенд — місто, штат Канзас
 Грейт-Бенд — місто, штат Північна Дакота
 Грейт-Бенд — місто, штат Пенсільванія
 Грейт-Бенд Тауншип — селище в окрузі Сасквегенна, штат Пенсильванія
 Грейт-Бенд — переписна місцевість, штат Нью-Йорк